Mužská dvouhra U.S. Men's Clay Court Championships 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do singlové soutěže houstonského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Mónaco, kterého v úvodním kole vyřadil Němec Dustin Brown.

39letý německý veterán a bývalá světová dvojka Tommy Haas dosáhl na první vítězný zápas od sezóny 2015, když na úvod vyřadil Reillyho Opelku. Poté skončil na raketě turnajové jedničky Jacka Socka.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Američan Steve Johnson, jenž ve finále zdolal brazilskou turnajovou osmičku Thomaze Bellucciho po třísetovém průběhu 6–4, 4–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017